Einar Svensson , švedski hokejist in nogometaš, * 27. september 1894, Švedska, † 20. marec 1959, Švedska.

Svensson je vso svojo kariero igral za klub IK Göta v švedski ligi, kjer je sedemkrat osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezonah 1931/22, 1922/23, 1923/24, 1926/27, 1927/28, 1928/29 in 1929/30. V sezonah 1922/23 in 1926/27 je bil prvi strelec švedske lige.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil četrto mesto, in teh Evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in ene srebrne medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
| 2
| 3
|
| 3
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Švedski nogometaši
Nogometaši IK Göta Fotbolla
Švedski nogometni trenerji
Trenerji Djurgårdensa IF